Der Krempel ist
 Wertloses, Trödel, Kram, Plunder, altes oder minderwertiges Zeug – siehe auch Second-Hand

Die Krempel ist

 eine Maschine zum Krempeln bzw. Karden (Kardieren) von Fasern in der Spinnerei; siehe Kardieren

Krempel bezeichnet zudem:
 Krempel (Dithmarschen), eine Gemeinde in Schleswig-Holstein,
 Krempel (Geestland), eine Ortschaft in der Stadt Geestland in Niedersachsen,
 Krempel (Konzertlokal), ein Konzertlokal in Buchs (Schweiz),
 Krempel (Unternehmen), ein Kunststoffhersteller in Vaihingen an der Enz

Krempel ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Krempel (1913–1992), deutscher Sportschütze
 Gerhard Krempel (* 1931), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Heinrich Krempel (1860–1935), deutscher Bergsteiger und Rettungsdienstpionier
 Lore Sporhan-Krempel (1908–1994), deutsche Papierhistorikerin und Autorin
 Ulrich Krempel (* 1948), deutscher Kunsthistoriker, Autor, Ausstellungsmacher und Museumsdirektor
 Wolfram Krempel (1936–2020), deutscher Theaterregisseur und Theaterintendant

Siehe auch:
 Krempl
 Kunst und Krempel